Gardenia (schip, 1978),
 Gardenia (geslacht), plantengeslacht uit de sterbladigenfamilie
 Gardenia (lied), liedje van de band Kyuss